Artykuł grupuje składy wszystkich reprezentacji narodowych w piłce siatkowej, które wystąpiły w Grand Prix 2012.

 Wiek na dzień 30 maja 2012 roku.
 Przynależność klubowa na koniec sezonu 2011-12.
 Legenda:Nr - numer zawodniczkiA - atakującaL - liberoP - przyjmującaR - rozgrywającaŚ - środkowaK - kapitan drużyny

Argentyna 
Trener: Horacio Bastit
Asystent: Eduardo Guillaume

Brazylia 
Trener: Zé Roberto
Asystent: Paulo Barros Jr.

Chiny 
Trener: Yu Yuemin
Asystent: Xu Li

Chińskie Tajpej 
Trener: Norimassa Sakuchi
Asystent: Lin Ming-hui

Dominikana 
Trener: Marcos Kwiek
Asystent: Wagner Pacheco

Japonia 
Trener: Masayoshi Manabe
Asystent: Gen Kawakita

Korea Południowa 
Trener: Kim Hyung-sil
Asystent: Hong Sung-jin

Kuba 
Trener: Juan Carlos Gala Rodríguez
Asystent: Regla Torres Herrera

Niemcy 
Trener: Giovanni Guidetti
Asystent: Felix Koslowski

Polska 
Trener: Alojzy Świderek
Asystent: Wiesław Popik

Portoryko 
Trener: David Aleman
Asystent: Rafael Olazagasti

Serbia 
Trener: Zoran Terzić
Asystent: Siniša Mladenović

Stany Zjednoczone 
Trener: Hugh McCutcheon
Asystent: Paula Weishoff

Tajlandia 
Trener: Kiattipong Radchatagriengkai
Asystent: Nataphon Srisamutnak

Turcja 
Trener: Marco Aurélio Motta
Asystent: Alper Erdoğuş

Włochy 
Trener: Marco Bracci
Asystent: Davide Mazzanti

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Grand Prix siatkarek 2012

Przypisy 

2012\składy
2012 w piłce siatkowej